﻿

Гиркания ( из др.-перс. 𐎺𐎼𐎣𐎠𐎴 Varkāna — «Страна волков») — греческое название области вдоль юго-восточного берега Каспийского моря, в бассейне современных рек Гурган и Атрек, входившая в состав Персии.

Географическое расположение 
С запада Гиркания граничила с Мидией, а с востока — Бактрией.

История 
Обитатели Гиркании в древности были кочевниками. По Гиркании в древности Каспийское море называлось Гирканским.

Во времена Кира область входила в состав сатрапии Партава (Парфия). После смерти Дария I Гиркания стала самостоятельной сатрапией и позже объединена с Мидией, в то время как Партава — с Хорезмом. Столицей региона являлся город Задракарта (вероятно нынешний Горган).

Во время вторжения Александра Македонского после смерти Дария III сатрап Гиркании Фратаферн признал власть македонян и главным городом, снова объединивших сатрапию с Парфией.

Регион был завоёван парфянами у Селевкидов при царе Тиридате вскоре после его коронования. Во время правления Вологеза в Гиркании поднялось восстание, и в 72 году н. э. сатрапией управлял независимый царь.

Шахиншах из династии Сасанидов Хосров II Парвиз назначил Смбата Багратуни марзпаном Гиркании.

В XIX веке на территории Гиркании существовали персидские провинции Мазендеран и Астрабад. В настоящее время Гиркания входит в состав Ирана и Туркменистана.

Правители 
Гиркания (столица Задракарта).
 Фратаферн (331—323 до н. э.)
 Филипп (323—318 до н. э.)
 Эвтидем (318—315 до н. э.)
 Стасанор (315—312 до н. э.)
 312 до н. э. — завоевание Селевкидами

Упоминание в литературе 
Ксенофонт в «Киропедии» упоминает, что гирканцы соблюдали один из древнейших обычаев войны: «врагов, добровольно сдавших оружие, они не убивали». В ходе войн с парфянами в римской культуре к середине I века н. э. появляются выражения и эпитеты о Востоке и Парфии. Вергилий упоминал гирканскую собаку, а Клавдиан — тигра (хотя в этот момент на Востоке Риму противостояли уже Сасаниды).

У Роберта Говарда в его саге о Конане вымышленная страна монголоподобных кочевников на востоке от моря Вилайет называется Гирканией.

См. также 
 Горган

Примечания

Литература 
 
 

Исторические области Ирана
Исторические области Туркменистана
Ахеменидские сатрапии
Исторические области Талыша
Древняя история Туркменистана
История Средней Азии